Was bleibt oder Was bleibt? steht für:

 Was bleibt, Erzählung von Christa Wolf (1979/1990)
 Was bleibt (2012), deutscher Film von Hans-Christian Schmid
 Was bleibt (Akustik EP), Extended Play von Madeline Juno (2019)
 Was bleibt (Album), Musikalbum von Madeline Juno (2019)
 Was bleibt? (Album), Musikalbum von Klaus Hoffmann (1976)
 Was bleibt? (Lied), Duett von Peter Heppner und Joachim Witt (2018)
 Was bleibt Tour, eine Konzertreihe von Madeline Juno (2019)